Een verkeersweg:
 N115 (België)
 N115 (Frankrijk)
 N115a (Frankrijk)
 N115 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing